

Sigle 
 Visual Memory Unit – accessorio della console Sega Dreamcast

Codici 
 VMU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Baimuru (Papua Nuova Guinea)
 vmu – codice ISO 639-3 della lingua muluridyi